Arenysaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés et de la sous-famille des lambéosaurinés. Il a vécu tout à la fin du Crétacé supérieur où il figure parmi les derniers dinosaures qui existaient encore avant l'Extinction Crétacé-Tertiaire, il y a 66 Ma.

Des restes partiels de crâne et du squelette ont été trouvés en Aragon (Espagne) dans la formation géologique de Tremp. Une seule espèce est connue : Arenysaurus ardevoli, décrite par Xabier Pereda-Suberbiola et ses collègues en 2009.

Étymologie 
Le nom générique Arenysaurus provient de Arén (Areny en catalan), un petit village des Pyrénées espagnoles (Aragon) où il a été découvert. L'épithète spécifique ardevoli a été attribuée en l'honneur du géologue Lluís Ardèvol. La longueur de l'animal est estimée entre .

Description 

Arenysaurus est caractérisé par un dôme frontal extrêmement proéminent.
La combinaison unique de caractères (autapomorphies) qui détermine le genre est la suivante : 
 un os frontal court (longueur/largeur environ 0,5) ; 
 une crête médiane du pariétal située au niveau de la barre postorbital-squamosal ;
 un pariétal exclu de l’occiput ; 
 un os squamosal bas au-dessus de la cavité cotyloïde.

Cladogramme 
En 2013, Penélope Cruzado-Caballero et ses collègues placent Arenysaurus et Blasisaurus dans la tribu des Parasaurolophini.

Le cladogramme ci-dessous, d'Albert Prieto-Márquez et ses collègues, réalisé la même année, en 2013, montre une phylogénie très différente, et positionne Arenysaurus dans la tribu des Lambeosaurini, en groupe frère du genre Blasisaurus. Ces auteurs considèrent aussi que les caractères diagnostiques définis pour Arenysaurus ne sont pas « uniques », sans pouvoir cependant trancher sur une possible synonymie entre ces deux genres qui ont été découverts à quelques kilomètres l'un de l'autre, dans des niveaux stratigraphiques très proches.

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae. Le clade constitué par les genres Blasisaurus et Arenysaurus y est placé comme le taxon le plus évolué parmi les Lambeosaurinae.

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauridae
 Lambeosaurinae

Hadrosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Europe
Taxon fossile décrit en 2009